Дахау ():
 Дахау — район в земле Бавария (Германия).
 Дахау — город в земле Бавария (Германия), административный центр одноимённого района.
 Дахау — концентрационный лагерь в одноимённом городе (Германия).
 Замок Дахау — бывшая летняя резиденция правителей Баварии Виттельсбахов в городе Дахау.